Miejscowości w USA:
 Keener – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Sampson
Gminy w USA:
 Keener (ang. Keener Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Scott
 Keener (ang. Keener Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jasper